Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Michael Hill e Jeff Tarango 6-4, 6(1)-7, 6-3.

Teste di serie

 Wayne Arthurs /  Dominik Hrbatý (semifinali)
 Jonas Björkman /  David Prinosil (quarti di finale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Assente

 Michael Hill /  Jeff Tarango (finale)
 Byron Black /  Jonathan Stark (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (primo turno)
 Paul Kilderry /  Peter Tramacchi (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2000
ATP Tour 2000